Mystère à Porquerolles est le deuxième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches de Mystère à Porquerolles furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 21/62 à 35/62) et entre le  et le  (n° 51/62 à 13/63).

Personnages principaux

Les enquêteurs 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Bob Drumont

Les habitants de Porquerolles 
 M. Balthazar, gérant de l'hôtel de Porquerolles, dont la ressemblance avec Dario Moreno est saisissante
 Baptistin, pêcheur
 Antoine de Gusbin, frère de Bertrand, propriétaire de l'hôtel avec son frère, passionné de peinture moderne, il a une jambe dans le plâtre
 Bertrand de Gusbin, frère d'Antoine, propriétaire de l'hôtel avec son frère, c'est un grand fumeur
 Carl Wolf, chauffeur des Gusbin

Lieu de l'action 
 Île de Porquerolles

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue (pages 3 à 11) 
Bob Drumont est parti pour l'île de Porquerolles, mais ne donne plus de signe de vie. Inquiet, Ric quitte Paris et descend dans le Var pour partir à sa recherche.

Sur place, à l'hôtel dans lequel Bob résidait, dont le gérant est M. Balthazar, Ric découvre qu'on a fouillé la chambre de son ami. Il apprend que Bob a disparu à l'occasion d'une plongée, mais se doute que ce n'est pas un accident. Il reçoit, émanant de la main de Bob, un message qui lui intime l'ordre de quitter l'île ; cependant Ric comprend, en ne retenant que le premier mot de chaque phrase, que le message est codé et qu'au contraire Bob le met en garde : il doit se méfier d'une personne dont l'identité commence par la lettre « B ».

Ric fait la connaissance de deux frères fortunés, les barons Antoine et Bertrand de Gusbin. Bob voulait-il dire que Ric devait se méfier de l'un des deux barons ?

Enquête de Ric (pages 12 à 59) 
Peu après, à l'occasion d'une sortie en mer pour faire du ski nautique, Ric manque d'être noyé par Carl, le chauffeur et homme de main des deux frères Gusbin. Carl rentre seul tandis que Ric, qui ne s'est pas noyé, rentre à la nage. Le lecteur comprend vite que Carl et Balthazar sont sous les ordres d'un mystérieux commanditaire, peut-être l'un des deux frères Gusbin.

Plus tard, grâce à l'aide d'un vieux pêcheur prénommé Baptistin, Ric remarque une grille d'accès dans les rochers. Le lendemain, Ric tente de faire des repérages sous-marins et y retourne, mais la grille a disparu ! Il est alors de nouveau attaqué sous l'eau par Carl, puis blessé par balle une fois arrivé sur le rivage. Il retourne à la mer et disparaît.

Le commissaire Bourdon est alerté et arrive à Porquerolles. Un touriste britannique, Anthony Redon, prétend avoir vu un corps au bas de la falaise, mais lorsque des recherches sont faites, ce corps a disparu.

Bourdon est espionné par Balthazar mais commence son enquête. Le soir, ayant repris la même chambre que Ric, il découvre un message placé dans son tube de dentifrice ! Pendant ce temps, Bob est prisonnier dans un souterrain de la résidence des Gusbin, sous leur villa ; il tente de s'échapper en frappant Carl, mais ne parvient pas à quitter les lieux.

Le gérant de l'hôtel, Balthazar, à l'occasion d'une écoute grâce à un mouchard électronique placé dans la chambre de Bourdon, découvre que Ric vient de prendre contact avec Bourdon : il est donc toujours vivant ; peut-être est-il déguisé, caché parmi les clients de l’hôtel ?

Balthazar utilise un traquenard pour piéger Ric : il le fait appeler au téléphone, et remarque qu'un des clients de l'hôtel, M. Berger, a tressailli à l'appel du nom.

Plus tard, Ric, qui a découvert le souterrain, vient délivrer Bob. Néanmoins Carl fait exploser les souterrains. La gendarmerie investit la villa des Gusbin et Balthazar veut se débarrasser définitivement de Ric. Balthazar est victime d'une confusion : croyant s'attaquer Ric, il s'en est pris à la mauvaise personne ; Ric Hochet avait en réalité pris l'identité d'Anthony Redon !

Dénouement et révélations finales (pages 60 à 62) 
Ric maîtrise alors l'agresseur et, après avoir découvert une chaussure droite, vient à la villa des Gusbin avec le commissaire Bourdon et les gendarmes afin de confondre le chef de la petite bande : il s'agit d'Antoine de Gusbin. Celui-ci, atteint de troubles mentaux, se livrait à des vols de tableaux sur la Côte d'Azur, et les dissimulait sous une couche de peinture moderne.

Action et rebondissements 
Dans le récit Ric, successivement :
 est enserré par les bras de Balthazar qui le prend pour un malfaiteur (page 6 / planche 4) ;
 est attaqué par Carl qui tente de le noyer en mer à l'occasion d'une sortie de ski nautique (page 14 / planche 12) ;
 est pris dans le viseur du pistolet de Carl, qui renonce au dernier moment de tirer (page 22 / planche 20) ;
 est de nouveau attaqué par Carl, les deux hommes ayant revêtu leurs habits de plongée sous-marine (pages 24 à 26 / planches 22 à 24) ;
 est pris pour cible par le chef de la bande, qui tire sur lui avec un fusil muni d'un viseur à longue portée (page 27 / planche 25), puis Ric manque de se noyer en étant aspiré dans un tourbillon (page 28 / planche 26) ;
 attaque Carl dans la geôle de Bob et tire au pistolet pour ouvrir la porte bloquée (pages 51–52 / planches 49-50) ;
 maîtrise Balthazar avec une prise de judo (page 59 / planche 57).

Véhicules remarqués 

 Autorail panoramique X 4200, emprunté par Ric Hochet pour se rendre de Marseille à Toulon
 Bateau 'Epervier', navette entre Toulon et Porquerolles
 Canot Chris-Craft, appartenant à Bertrand de Gusbin
 Scooter Lambretta

Notes et références

Voir aussi 

Album de Ric Hochet
Île de Porquerolles
Album de bande dessinée sorti en 1963
Bande dessinée se déroulant en Provence